Der Begriff Hockey-Bundesliga bezeichnet folgende Ligen im deutschen Hockey:

 1. Feldhockey-Bundesliga (Damen), die höchste Spielklasse im Feldhockey der Damen
 2. Feldhockey-Bundesliga (Damen), die zweithöchste Spielklasse im Feldhockey der Damen
 1. Feldhockey-Bundesliga (Herren), die höchste Spielklasse im Feldhockey der Herren
 2. Feldhockey-Bundesliga (Herren), die zweithöchste Spielklasse im Feldhockey der Herren 
 Hallenhockey-Bundesliga (Damen), die höchste Spielklasse im Hallenhockey der Damen
 1. Hallenhockey-Bundesliga (Herren), die höchste Spielklasse im Hallenhockey der Herren
 2. Hallenhockey-Bundesliga (Herren), die zweithöchste Spielklasse im Hallenhockey der Herren